Wega – najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Lutni
 Program Wega – program badań planety Wenus i komety Halleya

Zobacz też 
 Vega